Die Abkürzung M32 bzw. M 32 bezeichnet unter anderem

 die elliptische Zwerggalaxie Messier 32
 ein metrisches Gewinde mit 32 mm Durchmesser
 Milkor MGL, Granatwerfer
 Bergepanzer M32/M74, amerikanischer Bergepanzer

Straßen:

 M32 (Russland), ehemalige Fernstraße in Russland
 M32 motorway, Autobahn in Großbritannien
 M32 (Kasachstan)

M32